

Astronautique 
 Centre de lancement de la Barreira do Inferno, première base de lancement de fusées située au Brésil créée en 1965.

Bande dessinée 

 Inferno, album de bande dessinée mettant en scène le personnage de Mélusine sorti en 1996.
 Versus Inferno, album de la série de bande dessinée Les Légendaires écrite et dessinée par Patrick Sobral.

Cinéma 

 Death Race: Inferno, film américain de Roel Reiné sorti en décembre 2012 ;
 Hellraiser: Inferno, titre original de Hellraiser 5, film américain de Scott Derrickson sorti en 2000 ;
 Inferno, film italien de Dario Argento sorti en 1980 ;
 Inferno, film américain de Peter Keglevic sorti en 1995 ;
 Inferno, film américain de Fred Olen Ray sorti en 1997 ;
 Inferno, film américain de John G. Avildsen sorti en 1999 ;
 Inferno, court métrage britannique de Paul Kousoulides sorti en 2002 ;
 Inferno : Au cœur de la fournaise, film catastrophe américain réalisé par Dusty Nelson sorti en 2002 ;
 Inferno, film hongkongais de 2013 ;
 The Green Inferno,  film d'horreur américain d'Eli Roth sorti en 2014 ;
 Inferno, film américain de Ron Howard sorti en 2016 (adapté du roman du même nom de Dan Brown).

Informatique 
 Inferno, système d'exploitation pour le réseau créé par Rob Pike, Phil Winterbottom et Sean Dorward en 1995.

Jeu vidéo 
 Inferno, jeu vidéo développé par Digital Image Design et édité par Ocean Software, sorti en 1994.
 Dante's Inferno, jeu vidéo développé par Visceral Games et édité par Electronic Arts.
 Little Inferno, jeu vidéo de Kyle Gabler, Kyle Gray et Allan Blomquist.
 Inferno, personnage de la série SoulCalibur.

Littérature 

 Inferno, récit autobiographique écrit par August Strindberg et publié en 1897 ;
 Inferno, roman de science-fiction écrit par Roger MacBride Allen et publié en 1994 ;
 Inferno, pièce de théâtre de Romeo Castellucci de 2008 ;
 Inferno, roman américain écrit par Dan Brown et publié en 2013.

Loisirs 
 Inferno, parcours de montagnes russes quadridimensionnelles en métal situé à Terra Mítica en Espagne.
 Inferno, parcours de montagnes russes situé à Cinecittà World en Italie.
 Nemesis Inferno, montagnes russes inversées du parc Thorpe Park situé à Chertsey au Royaume-Uni.

Musique

Romantisme 
 Inferno, premier mouvement de la Dante Symphonie de Franz Liszt, créée en 1857.

Chanson 

 Inferno, chanson des Trammps créée en 1976.

Album 

 Alice's Inferno, album du groupe Forever Slave ;
 Disco Inferno, album de The Trammps sorti en 1976 ;
 Ember to Inferno, album studio du groupe de metal Trivium sorti en 2003 ;
 Inferno, album studio du groupe britannique Motörhead sorti en 2004 ;
 Inferno, album studio du groupe de Death metal suédois Entombed sorti en  ;
 Sobrevivendo no Inferno, album studio de la formation de rap brésilienne Racionais MC's sorti en 1997.
 Inferno, album de John Zorn joué par le trio Simulacrum sorti en 2015.

Artiste 

 Inferno, Zbigniew Robert Promiński, batteur du groupe de blackened death metal Behemoth ;
 Inferno, groupe de punk hardcore allemand formé en 1982 ;
 The World/Inferno Friendship Society, groupe de punk new-yorkais.

Festival 

 Inferno Metal Festival, festival norvégien consacré au metal extrême organisé annuellement à Oslo.

Sport 
 Inferno de Columbia, franchise professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord.
 Inferno match, type de match au catch.

Télévision 
 Inferno, personnage de la série Animutants.
 Inferno, épisode de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who.

Toponyme 

 Rio Inferno Grande, rivière brésilienne de l'État de Santa Catarina.
 Les lacs Inferno, en Californie.

Voir aussi